Зелль (Зёлль) — фамилия и топоним:

Фамилия

Топоним 
 Зёлль — политическая община в Австрии.

См. также 
 Зель